«До́лби» (; ранее известен под названием «Кодак») — театр в Лос-Анджелесе, открывшийся 9 ноября 2001 года и с тех пор ставший постоянной ареной проведения церемонии вручения премии «Оскар». Строительство театра спонсировала американская компания Eastman Kodak, вложившая в проект 75 млн долларов, для того, чтобы театр получил её имя.

Театр может вместить около 3400 человек, а его сцена является одной из самых крупных в Соединённых Штатах. Академия кинематографических искусств и наук арендует театр за неделю до проведения церемонии, а в остальное время там проходят различные концерты, шоу и церемонии вручения прочих наград. Иногда помещения театра арендуют для проведения частных мероприятий, в том числе, свадеб.

См. также 
 Dolby Laboratories

Примечания

Ссылки 
 

Концертные залы США
Театры Лос-Анджелеса
Kodak
Кинопремия «Оскар»
Голливудский бульвар